Zhelezna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zjelezna, distrikt, Montana, Obsjtina Tjiprovtsi,

Ryssland 

 Zhelezna (vattendrag i Ryssland), Nentsien, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar